En Pologne, Iwno peut désigner :

 Iwno, un village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Iwno, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Iwno, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Iwno, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.